Хјузвил има више значења:
 Хјузвил (Мериленд)
 Хјузвил (Мисури)
 Хјузвил (Пенсилванија)